Международная федерация санного спорта, ФИЛ () — главная всемирная организация, занимающаяся координированием соревнований по санному спорту. Основана в 1957 году тринадцатью государствами в городе Давос (Швейцария), по состоянию на 2010 год, в неё входят 53 национальные саночные ассоциации, а штаб-квартира находится Берхтесгадене (Германия). Президентом федерации с 2020 года является  из Латвии.

История

Ранний период 
Первое международное соревнование по санному спорту состоялось в Швейцарии 12 февраля 1883 года, в горах между Давосом и Клостерс-Зернойсом. Победу одержали два спортсмена из Австралии и Швейцарии, показав на трассе одинаковое время — 9 минут 15 секунд. В 1913 году в Дрездене Австрия, Германия и Швейцария создали прообраз сегодняшней международной федерации, организацию под названием Internationaler Schlittensportsverband (ISSV). В следующем году под эгидой этой организации прошёл первый чемпионат Европы, однако разразившаяся на континенте Первая мировая война заставила отказаться от соревнований вплоть до 1927 года.

Возрождение и слияние FIBT 
Второй чемпионат Европы по санному спорту прошёл только по прошествии тринадцати лет после первого, в 1927 году, и был примечателен тем, что в его программу добавили состязания между женщинами. В 1935 году ISSV была включена в состав Международной федерации бобслея и тобоггана (, FIBT) и находилась под её контролем до середины 1950-х.

Независимость от FIBT 
В 1954 году на заседании в Афинах Международный олимпийский комитет постановил, что санный спорт в программе Олимпийских игр должен заменить скелетон, состязания по которому уже проводились в 1928 и 1948 годах (впоследствии скелетон не возвращался в сетку Олимпиад вплоть до 2002 года). В следующем году в Осло был проведён первый чемпионат мира по санному спорту, а в 1957 году на собрании МОК в Софии было объявлено о создании Международной федерации санного спорта (FIL), президентом которой назначили австрийца Берта Изатича.

Подъём FIL 
В 1959 году на заседании МОК в Мюнхене стало известно, что санный спорт войдёт в программу зимних Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке. На первом олимпийском турнире по санному спорту соревновались двенадцать государств, а время финиша определялось в точности до сотых секунды (впоследствии, после равного результата между сборными Италии и ГДР на Олимпиаде 1972 года в Саппоро федерация пришла к решению определять время до тысячных секунды). В конце 1960-х годов федерация стала выделять так называемый натурбан, соревнования по санному спорту, проводимые на естественных природных трассах. Первый чемпионат Европы по натурбану прошёл в 1970 году в Австрии, спустя девять лет там же состоялся первый чемпионат мира.

FIL сегодня 
Изатич умер 8 февраля 1994 года, после чего федерацию возглавил (и продолжает возглавлять по сей день) прославленный в прошлом немецкий саночник Йозеф Фендт, находившийся до этого в должности вице-президента. В программу санного спорта традиционно входят четыре вида: одиночные заезды мужчин, одиночные среди женщин, парные заезды мужчин и командная эстафета. В настоящее время в мире восемнадцать санно-бобслейных трасс, на которых проводятся соревнования на международном уровне, девятнадцатая построена в Южной Корее, на ней должны будут пройти заезды зимних Олимпийских игр 2018.

Зал славы FIL 
В 2004 году руководство FIL объявило о создании так называемого Зала славы, куда будут включаться величайшие саночники всех времён. По состоянию на 2020 год такая честь оказана только девяти спортсменам:
 2004:  Клаус Бонзак,  Пауль Хильдгартнер,  Маргит Шуман
 2005:  Йозеф Файштмантль,  Ханс Ринн
 2006:  Вера Зозуля
 2012:  Герхард Пильц,  Георг Хакль
 2019:  Армин Цоггелер

Действующие чемпионаты 
 Санный спорт на Олимпийских играх
 Чемпионат мира по санному спорту
 Чемпионат мира по натурбану
 Кубок мира по санному спорту
 Чемпионат Европы по санному спорту
 Чемпионат Европы по натурбану

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт FIL

Организации, основанные в 1957 году
Санный спорт
Сани